Dongfeng Motor – chiński producent samochodów
 Dongfeng – seria chińskich pocisków balistycznych
 Dongfeng – powiat w prefekturze miejskiej Liaoyuan, w prowincji Jilin, w Chinach
 Dongfeng – dzielnica Jiamusi, w prowincji Heilongjiang, w Chinach